Zacint (ciutat), ciutat a l'illa homònima, situada a Grècia 
 Zacint (heroi), heroi epònim de l'illa de Zacint
 Zacint (municipi), municipi grec que abasta les illes de Zacint i les Estròfades
 Illa de Zacint, illa del grup de les illes Jòniques  
 Prefectura de Zacint
 Zacint o Comtat Palatí de Cefalònia i Zacint, principat fundat el 1185 a les illes Jòniques que va formar part del Regne de Sicília fins al 1479